Деснянський район — район у місті Київ
Деснянський район — район у місті Чернігів